Penella peut désigner :

Patronyme 

Emma Penella (1930-2007), actrice de cinéma, de théâtre et de télévision espagnole ;
Giuseppe Pennella (1864-1925), militaire italien ;
Manuel Penella (1880-1939), compositeur espagnol ;
 (1847-1909), compositeur espagnol et père de Manuel Penella ;
Manuel Parera Penella (1907-1975), est un footballeur espagnol ;
Ramón Parera Penella (1912-1968), est un footballeur espagnol ;
Teresa Marta Ruiz Penella (1939-2017), actrice espagnole.
Patronyme hispanique